Ера́внинский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — село Сосново-Озерское.

География 
Район, площадью 25,6 тыс. км², граничит на юго-западе с Кижингинским, на западе — с Хоринским, на севере — с Баунтовским эвенкийским районами Бурятии, на востоке и юго-востоке проходит граница с Забайкальским краем.

Еравнинский район расположен в межгорной лесостепной котловине на южной окраине Витимского плоскогорья, в бассейнах рек Уды и Витима. Основные черты современной земной поверхности района представлены следующими формами рельефа: древнее Витимское плоскогорье, Еравнинская межгорная котловина, речные долины, по которым протекают крупные реки Витим, Уда, Конда. Со всех сторон территория района окаймляется отрогами крупных хребтов: с юго-востока — отрогами Яблонового хребта, с юга — хребтом Цаган-Хуртэй, с запада — Селенгинским среднегорьем. Самые высокие отметки плоскогорья в пределах района находятся севернее среднего течения реки Зазы (1269 м).

 Климат
Климат резко континентальный с малоснежной, длительной и морозной зимой, коротким, но тёплым летом. Количество осадков в год составляет 270—310 мм в год. Самая низкая температура января опускается до минус 35—52 градусов Цельсия, а летние температуры в июле поднимаются до 25—40 градусов выше нуля.

 Водные ресурсы

Витим — самая крупная и самая многоводная река, относится к бассейну реки Лены. Река Уда берёт начало в юго-восточной части района и относится к бассейну озера Байкал.

Еравна богата озёрами, самыми крупными из которых являются Еравнинско-Харгинские. Здесь насчитывается свыше 10 больших и более 200 мелких озёр. Они расположены на месте обширных древних озёр мезозойского периода. Самые большие из них: Большое Еравное (площадь — 10946 га, глубина — 6 м), Малое Еравное, Сосновое, Гунда, Исинга, Ута-Нур.

История 

Еравнинский аймак Бурят-Монгольской АССР образован 26 сентября 1927 года..

1 февраля 1963 года Еравнинский аймак включён в состав Хоринского аймака.

4 марта 1964 года Еравнинский район вновь выделен из состава Хоринского аймака.

В октябре 1977 года Еравнинский аймак Бурятской АССР переименован в Еравнинский район.

23 ноября 1989 года Витимский сельсовет передан из Еравнинского в Баунтовский район.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 16,23 тыс. чел.
 2035 — 14,8 тыс. чел.

Территориальное устройство 
Еравнинский район разделён на следующие административно-территориальные единицы: 6 сельсоветов и 8 сомонов. 

Муниципальный район включает 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений. Последние соответствуют сельсоветам и сомонам.

Населённые пункты 
В Еравнинском районе 22 населённых пункта.

Экономика 

На территории района расположено крупнейшее Эгитинское месторождение флюорита (запасы — 1,6 млн тонн).

Достопримечательности 
 Эгитуйский дацан — в монастыре находится одна из почитаемых святынь буддийского мира — Сандаловый Будда. По легенде она вырезана ещё при жизни самого Будды Шакьямуни, две с половины тысячи лет назад.
 Хуреэтэ, Мохой, Гондинское, Можайское, Витлауское — крупнейшие аршаны целебных вод Еравнинского района.
 Озеро Гунда.
 Кондинский заказник.
 Мохейский заказник.
 Тулдунский заказник.

Галерея

Примечания

Литература 
 Край голубых озер : Еравнинскому району-70 лет : [Респ. Бурятия : Сборник / Сост. Ц.-Д. Ж. Жалсанов]. - Улан-Удэ : Байкал, 1997. - 280 с

Ссылки 

 Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия. Еравнинский муниципальный район
 МОУ «Сосново-Озёрская средняя общеобразовательная школа № 1»
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2009. стр. 56—59
 https://egov-buryatia.ru/eravna/ Официальный сайт Администрации Муниципального Образования «Еравнинский район»
 https://t.me/eravna_online Официальный телеграм-канал Администрации муниципального образования "Еравнинский район"
 https://vk.com/jaruuna Официальная страница Вконтакте Администрации муниципального образования "Еравнинский район"